Хорса — король Кента, легендарный покоритель Южной Англии.
 Хорса — британский транспортный планёр времён Второй мировой войны, названый в честь Хорсы, короля Кента.
  — мост через реку Орн в Ранвиле (Франция), переименованный (ранее — Ранвильский мост) в 1989 году в честь планёров, доставивших британский десант в ходе операции «Дэдстик».
 Хорса — деревня в волости Рыуге уезда Вырумаа, Эстония.